Hedrick kan som auktorsförkortning betyda:

 Joyce Hedrick
 Ulysses Prentiss Hedrick

Robotskapade auktorsförkortningar